Viertl ist

der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Viertl (1902–1981), österreichischer Fußballspieler
 Sascha Viertl (* 1990), österreichischer Fußballspieler

ein Ortsname:
 Viertl (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern